Лоусон () — английская фамилия. Известные носители:

 Лоусон, Агнес (в браке Стивенсон; 1873—1935) — английская шахматистка.
 Лоусон, Бьянка (род. 1979) — американская телевизионная актриса.
 Лоусон, Генри (1867—1922) — австралийский писатель.
 Лоусон, Гордон Джозеф — американский сценарист.
 Лоусон, Денис (род. 1947) — шотландский актёр и режиссёр.
 Лоусон, Джим — американский художник комиксов о черепашках-ниндзя.
 
 Лоусон, Джордж (1827—1895) — британский (шотландский) и канадский ботаник, педагог и государственный служащий.
 Лоусон, Дуглас (род. 1947) — геолог, палеонтолог и специалист по информатике.
 Лоусон, Кара (род. 1981) — американская баскетболистка.
 Лоусон, Лиам (род. 2002) — новозеландский автогонщик.
 Лоусон, Линда (род. 1936) — американская актриса телевидения.
 Лоусон, Мэгги (род. 1980) — американская актриса.
 Лоусон, Найджел (род. 1932) — британский политик.
 Лоусон, Найджела (род. 1960) — британская журналистка, телеведущая, редактор, ресторанный критик и автор книг на тему кулинарии.
 Лоусон, Невин (род. 1991) — игрок в американский футбол.
 Лоусон, Присцилла (урождённая Шортра́йдж; 1914—1958) — американская актриса.
 Лоусон, Редж (1880—19??) — английский футболист.
 Лоусон, Ричард (род. 1947) — американский актёр.
 Лоусон, Роберт (1833—1902) — новозеландский архитектор.
 Лоусон, Тай (род. 1987) — американский баскетболист.
 Лоусон, Тимоти (род. 1943) — английский и британский хоккеист на траве.
 Лоусон, Томас (род. 1979) — хоккеист, вратарь.
 Лоусон, Хелен (1808—1853) — американская иллюстратор.
 Лоусон, Эдди (род. 1958) — американский мотогонщик.
 Лоусон, Эрнест (1873—1939) — американский художник канадского происхождения.

Составные фамилии
 Грей-Лоусон, Алексис (род. 1987) — американская баскетболистка.
 Кардоннел-Лоусон, Адам (1746/1747—1820) — британский антиквар и коллекционер древностей.
 Лоусон-Уэйд, Эдвиж (род. 1979) — французская баскетболистка.